Banka Koper Slovenia Open 2009 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2009 z cyklu Slovenia Open rozgrywany w dniach 18–26 lipca 2009 roku w Portorožu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Słowenii